Adalindo Tanganelli – politico italiano
 Ulisse Tanganelli – poeta, magistrato e avvocato italiano
 Valesca Tanganelli – insegnante e supercentenaria italiana